Jadar může být:

 Jadar (obec) – obec v Bosně a Hercegovině 
 Jadar (přítok Drinjače) – řeka v Republice srbské v Bosně a Hercegovině, pravostranný přítok Drinjače. Zdrojnicemi jsou Zelený Jadar a Studeni Jadar.
 Jadar (přítok Driny) – řeka na západě Srbska 
 Jadar (oblast) – oblast kolem řeky Jadar v Srbsku
 Projekt Jadar – projekt nadnárodní těžařské společnosti Rio Tinto na těžbu lithia v Srbsku v jadarské oblasti

Rozcestníky - místopisné jméno